Ву́лиця Оле́ни Телі́ги — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Бахмач, Чернігівська область
 Вулиця Олени Теліги - вулиця в місті Бровари, Київська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Виноградів, Закарпатська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Дніпро
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Дрогобич, Львівська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Дубно, Рівненська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Жашків, Черкаська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Житомир
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Запоріжжя
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Знам'янка, Кіровоградська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Ізюм, Харківська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Калинівка, Вінницька область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Київ
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Ковель, Волинська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в смт Козелець, Чернігівська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Конотоп, Сумська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Коростень, Житомирська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Костопіль, Рівненська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Кропивницький
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Луцьк
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Львів
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Мукачево, Закарпатська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Новоград-Волинський, Житомирська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Олешки, Херсонська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Рівне
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Стрий, Львівська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Суми
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Тернопіль
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Ужгород
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Умань, Черкаська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Хуст, Закарпатська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в селі Червона Слобода, Черкаська область
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в місті Черкаси
 Вулиця Олени Теліги — вулиця в смт Шишаки, Полтавська область